Бланзи-ле-Фи́м () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Фер-ан-Тарденуа. Округ коммуны — Суасон.

Код INSEE коммуны — 02091.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 91 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 60 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 35 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 58,3 %, в 1999 году было 63,3 %). Из 35 активных жителей работали 32 человека (18 мужчин и 14 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 25 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Бланзи-ле-Фим 

Коммуны департамента Эна